Bivins ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Bivins (1919–2012), US-amerikanischer Boxer
 Teel Bivins (1947–2009), US-amerikanischer Politiker und Botschafter